Erlandiini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Erlandiini Aurivillius, 1912
 Gênero Erlandia Aurivillius, 1904

Referências 

Cerambycinae
Erlandiini